Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 Цареубийство в Португалии: 1 февраля 1908 г. застрелены король Карлуш I и его сын-наследник Луиш Филипе, герцог Браганса. Младший сын легко ранен в руку и становится королём Мануэлом II.
 Князь Болгарии Фердинанд Кобург объявил о полной независимости страны и принял титул царя.
 Умерли с разницей в один день император Гуансюй и вдовствующая императрица Цыси. На китайский престол взошёл малолетний император Сюаньтун, вошедший в историю как Пу И.
 Президентские выборы в США (1908): избран республиканец Уильям Тафт, 4 марта следующего года сменивший Теодора Рузвельта.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Ссылки 
 Rulers.org
 Онлайн энциклопедия лидеров стран и территорий

1908
1908 год